Глен Риџ има више значења:
 Глен Риџ (Флорида)
 Глен Риџ (Њу Џерзи)